Une bonne leçon est le titre de plusieurs œuvres :
 Une bonne leçon, épisode de la saison 6 de That '70s Show
 Une bonne leçon, téléfilm